Mangamuka bezeichnet in Neuseeland
 eine Siedlung, Mangamuka (Neuseeland) 
 eine Siedlung, Mangamuka Bridge 
 einen Fluss, Mangamuka River